Allison Miller peut désigner :
 Allison Miller (née en 1985), actrice américaine.
 Alison Miller, mathématicienne américaine.
 Allison Miller, batteuse de jazz américaine.